Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891 - 1961), militar i President la República Dominicana (1930-61).
 Rafael Trujillo Villar (La Línea de la Concepción, 1975), regatista andalús.